Helyek

  Stoney (Kansas)
  Stoney Pond, mesterséges tó Bucks Corners (New York) mellett
 Stoney (kráter, Hold)
 Stoney (marsi kráter)

Egyéb

 Stoney (album), Post Malone-album
 Stoney (zenész)
 Stoney nyelv, Kanadában beszélt sziú nyelv
 Stoney (ital)

Földrajzinév-egyértelműsítő lapok